Rance może dotyczyć:
 Rance – miejscowość w Belgii, w Regionie Walońskim, w prowincji Hainaut, w gminie Sivry-Rance
 Rance – rzeka w północno-zachodniej Francji, uchodzi do kanału La Manche
 Rance – dopływ Tarnu, w departamencie Aveyron
 Rance – dopływ Célé, w departamencie Cantal
 Rance – dopływ Mazan, w departamencie Ardèche